Санта Лусија Монтеверде има више значења:

 Општина Санта Лусија Монтеверде (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Лусија Монтеверде (Санта Лусија Монтеверде, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику